Sprague (Connecticut)
 Sprague (Nebraska)
 Sprague (Washington)
 Ted Sprague, personatge de ficció de la sèrie de ciència-ficció Herois, de la cadena de televisió americana NBC
 Thomas Archibald Sprague (1877, Edimburg - 1958, Cheltenham, Gloucestershire), botànic escocès
 Thomas Bond Spargue (1830, Londres - 1920, Edimburg), matemàtic i actuari, pare del anterior.